Vierling ist der Familiennachname folgender Personen:

 Alfred Vierling (* 1949), niederländischer rechtsradikaler Politiker
 Antonie Vierling (1882–1945), deutsche Malerin und Kommunalpolitikerin 
 Georg Vierling (1820–1901), deutscher Organist und Komponist
 Jakob Vierling (1806–1874), deutscher Apotheker, Bürgermeister und bayerischer Landtags-Abgeordneter
 Johann Gottfried Vierling (1750–1813), deutscher Organist und Komponist
 Johann Jakob Vierling (1797–1864), deutscher Organist und Komponist 
 Oskar Vierling (1904–1986), deutscher Physiker
 Wilhelm Vierling (1885–1974), deutscher Bildhauer und Maler
 Wilhelm Vierling (Sammler) (1903–1995), deutscher Mineraliensammler, Sachverständiger und Publizist
 Wilhelm Johannes Vierling (1889–1956), Oberbürgermeister der Stadt Leipzig

Vierling steht weiter für:
 Vierling (Einheit), verschiedene Maßeinheiten
 Vierling, eine Mehrlingsgeburt
 Vierling (Poker), beim Kartenspiel vier Karten desselben Wertes
 Vierling (Jagdwaffe), kombinierte Jagdwaffe mit 4 Läufen (2 Schrotläufe und 2 Kugelläufe mit unterschiedlichem Kaliber)
 beim Militär ein Geschütz mit 4 Rohren (vornehmlich als Flak in der Nahbereichsverteidigung, siehe Flakvierling)
 eine Dampflokomotive mit vier Zylindern
 ein Viertel einer Maß- oder Gewichtseinheit, zum Beispiel ¼ Pfund, vgl. Alte Maße und Gewichte (Bayern)
 ein Viertel einer Währungseinheit, zum Beispiel ¼ Pfennig, vgl. Ferding
 Vierling-Gruppe, deutsches Elektronikunternehmen

Siehe auch:
 Viernling
 Vierlinger